Melvin Angelstad (né le  à Saskatoon, Saskatchewan au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur robuste depuis ses années juniors, il débuta chez les professionnels en 1992 dans la Colonial Hockey League. Au cours des saisons qui suivirent, il y remporta à deux reprises la Coupe Coloniale avec les Senators de Thunder Bay. Lors de ces mêmes saisons, il joua quelques parties avec des clubs de la Ligue américaine de hockey ainsi que dans la Ligue internationale de hockey.

Il faudra attendre la saison 1997-98 pour le voir percer l'alignement régulier d'un club de la LIH. Malgré sa progression, il passa aux mains de plusieurs clubs de cette ligue avant de se retrouver avec les Pirates de Portland de la LAH. Il y joua trois saisons avant de signer un contrat avec les Capitals de Washington quelques semaines avant la fin de la saison 2003-2004. Il joua deux parties avec les Capitals, ses deux seules dans la LNH. Par la suite, il joua deux saisons en Angleterre avant de revenir en Amérique du Nord pour y terminer sa carrière avec les Mechanics de Motor City de la United Hockey League en 2005-06.

Statistiques 

|1988-1989 ||Legionnaires d'Allan ||MAHA ||35 ||15 ||23 ||38 ||256 || || || || || 
|- 
|1989-1990 ||Crusaders de Warman Valley ||LHJM ||38 ||1 ||5 ||6 ||411 || || || || ||
|-
|1990-1991 ||Bombers de Flin Flon ||LHJM ||62 ||6 ||11 ||17 ||463 || || || || ||
|- 
|1991-1992 ||Kings de Dauphin ||LHJM ||44 ||8 ||29 ||37 ||296 || || || || ||
|-
|1992-1993 ||Thunder Hawks de Thunder Bay ||CoHL ||45 ||2 ||5 ||7 ||256 ||5 ||0 ||0 ||0 ||10
|- 
|1992-1993 ||Knights de Nashville ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||14 || || || || ||
|-
|1993-1994 ||Senators de Thunder Bay ||CoHL ||58 ||1 ||20 ||21 ||374 ||9 ||1 ||2 ||3 ||65
|- 
|1993-1994 ||Senators de l'Île-du-Prince-Édouard ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||5 || || || || ||
|-
|1994-1995 ||Senators de Thunder Bay ||CoHL ||46 ||0 ||8 ||8 ||317 ||7 ||0 ||3 ||3 ||62
|- 
|1994-1995 ||Senators de l'Île-du-Prince-Édouard ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||16 || || || || ||
|-
|1995-1996 ||Senators de Thunder Bay ||CoHL ||51 ||3 ||3 ||6 ||335 ||16 ||0 ||6 ||6 ||94
|- 
|1995-1996 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||5 ||0 ||0 ||0 ||43 || || || || ||
|-
|1996-1997 ||Thunder Cats de Thunder Bay ||CoHL ||66 ||10 ||21 ||31 ||422 ||7 ||0 ||1 ||1 ||21
|- 
|1997-1998 ||Brahmas de Fort Worth ||WPHL ||19 ||1 ||6 ||7 ||102 || || || || ||
|-
|rowspan="2"|1997-1998 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||5 || || || || || 
|-
|Solar Bears d'Orlando ||LIH ||63 ||1 ||3 ||4 ||321 ||8 ||0 ||0 ||0 ||29
|- 
|1998-1999 ||K-Wings du Michigan ||LIH ||78 ||3 ||5 ||8 ||421 ||5 ||1 ||0 ||1 ||16
|-
|1999-2000 ||K-Wings du Michigan ||LIH ||33 ||3 ||4 ||7 ||144 || || || || ||
|- 
|2000-2001 ||Moose du Manitoba ||LIH ||67 ||1 ||5 ||6 ||232 ||8 ||0 ||0 ||0 ||26
|-
|2001-2002 ||Pirates de Portland ||LAH ||53 ||1 ||7 ||8 ||212 || || || || ||
|- 
|2002-2003 ||Pirates de Portland ||LAH ||57 ||5 ||2 ||7 ||139 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2003-2004 ||Pirates de Portland ||LAH ||53 ||0 ||1 ||1 ||118 || || || || ||
|- 
|2003-2004 ||Capitals de Washington ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Belfast Giants  ||Crossover League ||14 ||2 ||2 ||4 ||50 || || || || || 
|-
|Belfast Giants ||Challenge Cup ||6 ||0 ||0 ||0 ||14 || || || || ||
|-
|Belfast Giants ||EIHL ||30 ||2 ||7 ||9 ||191 ||8 ||0 ||1 ||1 ||42
|- 
|rowspan="2"|2005-2006 ||Newcastle Vipers ||Challenge Cup ||6 ||0 ||1 ||1 ||48 || || || || || 
|- 
|Vipers de Newcastle ||EIHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||37 || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Mechanics de Motor City ||UHL ||45 ||4 ||3 ||7 ||142 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0

|2 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||

Statistiques de roller-hockey 

|1995 ||Rockin' Rollers du New Jersey ||RHI ||4 ||2 ||0 ||2 ||40 || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
Colonial Hockey League
 1994 & 1995 : remporta la Coupe Coloniale avec les Senators de Thunder Bay

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent libre avec les Stars de Dallas.
  : signe un contrat comme agent libre avec les Capitals de Washington.

Notes et références 

Naissance en octobre 1971
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Thunder Hawks de Thunder Bay
Joueur des Knights de Nashville
Joueur des Senators de Thunder Bay
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Thunder Cats de Thunder Bay
Joueur des Brahmas de Fort Worth
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur des Mechanics de Motor City
Champion de la Coupe Coloniale
Naissance à Saskatoon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché